Mitra je lahko:

 Mitra (škofovska kapa) - visoko, dvorogljato obredno pokrivalo cerkvenih dostojanstvenikov, zlasti škofov,
 Mitra (bog sonca) - perzijski bog sonca,
 Mitra (pokrivalo) - naglavni prevez pri staroazijskih narodih, posebej pri njihovih vladarjih in svečenikih, pa tudi pokrivalo starojudovskih velikih duhovnikov.